Владимир Сергеевич Пигуль (; род. 1941) — украинский, советский педагог. Народный учитель СССР (1988).

Биография 
Владимир Пигуль родился в 1941 году. 

В 1963 году окончил Сумской государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко.

С 1963 года работает учителем химии в Успенской средней школе имени Г. П. Головенского Бурынского района Сумской области.

В 1964—1965 годах служил в Советской Армии.

Звания и награды 
 Заслуженный учитель Украинской ССР (1977)
 Народный учитель СССР (1988)

Источники 

 
Выпускники Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко